Алекса́ндр Ива́нович Каза́нцев:
 Казанцев, Александр Иванович (по прозвищу — Остафьев; 1658—после 1717) — муромский иконописец.
 Казанцев, Александр Иванович (1957—2011) — председатель Курганского городского Совета народных депутатов.
 Казанцев, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 26 апреля 1915 (посмертно).